Anne Amieux (1871-1961), une enseignante française ;
 Maurice-Étienne Amieux (1807-1865), un industriel français ;
 Rémy Amieux (né en 1986), un footballeur français.

Voir aussi 
 Amieur